Akadyjczycy – francuskojęzyczni mieszkańcy północnoamerykańskiej Akadii
 Akadyjczycy – oboczna nazwa starożytnego plemienia Akadów